Tossal Roig (Torrefeta i Florejacs), cim dels municipis de Vilanova de l'Aguda (Noguera) i de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Tossal Roig (els Garidells), cim del municipi dels Garridells (Alt Camp)
 Tossal Roig (Fígols i Alinyà), cim del municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell)
 Tossal Roig (Santa Coloma de Queralt), cim del municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
 Tossal Roig (Ivars de Noguera), cim del municipi d'Ivars de Noguera (Noguera)
 Tossal Roig (Montgai), cim del municipi de Montgai (Noguera)
 Tossal Roig (Bellvís), cim del municipi de Bellvís (Pla d'Urgell)
 Tossal Roig (Aitona), cim del municipi d'Aitona (Segrià)
 Tossal Roig (Torrebesses), cim del municipi de Torrebesses (Segrià)
 Tossal Roig (Castellar de la Ribera), cim del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Tossal Roig (Agramunt), cim dels municipis de Puigverd d'Agramunt i d'Agramunt (Urgell)